La LEN Euroleague 2006-2007 è stata la quarantaquattresima edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre europee di club.

Hanno preso parte alla manifestazione 40 squadre in rappresentanza di 21 nazioni. Si sono disputate tre fasi a gironi, nell'ultima delle quali sono entrati in gara i vincitori degli otto campionati nazionali principali, poi i quarti a eliminazione diretta e la Final Four, giocata a Milano.

La finale è stata la stessa dell'edizione precedente ma i campioni uscenti dello Jug Dubrovnik sono stati sconfitti in questa occasione dalla Pro Recco, laureatasi campione d'Europa per la quarta volta.

Primo turno di qualificazione
Le prime quattro classificate di ciascun girone avanzano alla fase successiva; le quinte e le seste passano al secondo turno di Coppa LEN.

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno di qualificazione
Le prime due classificate di ciascun girone avanzano alla fase successiva, le terze e le quarte disputano la Coppa LEN.

Gironi

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Turno preliminare

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Quarti di finale

Final Four

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Campioni
 Campione d'Europa:
Stefano Tempesti, Pietro Figlioli, Norbert Madaras, Andrea Mangiante, Tamás Kásás, Vladimir Vujasinović, Maurizio Felugo, Alberto Angelini, Daniele Bettini, Alessandro Calcaterra, Leonardo Sottani, Arnaldo Deserti, Goran Fiorentini.

Fonti
 LEN, The Dalekovod Final Four - Book of Champions 2011, 2011 (versione digitale)
Risultati su Waterpoloweb.com

Sport acquatici nel 2006
Sport acquatici nel 2007
Edizioni della LEN Euroleague